Влади́мир Ива́нович Литви́нов:
 Литвинов, Владимир Иванович (1857—1919) — русский адмирал.
 Литвинов, Владимир Иванович (1911—1999) — Герой Советского Союза.
 Литвинов, Владимир Иванович (1936—2012) — советский и казахстанский писатель.